Controcampo – ripresa fotografica
Controcampo – programma televisivo italiano di approfondimento sportivo